Каталонски језик
 Каталонци
 Каталонија